Лозовая — деревня в Алексинском районе Тульской области.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Заднево переименована в Лозовая.

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Алексин